Osoby o tym nazwisku:
 Adolfo López Mateos – meksykański polityk
 Ciriaco Benavente Mateos – katolicki duchowny
 David Mateos – hiszpański piłkarz
 Enrique Mateos – hiszpański piłkarz
 Juan Borges Mateos – kubański szachista
 Roberto Mateos – meksykański aktor telewizyjny i model